Cette page contient les pages d'homonymie de Aile et Ailes.

Aile est un nom propre ou commun employé dans plusieurs domaines.

Biologie 
 En zoologie, les ailes sont des organes externes, habituellement en nombre pair, qui permettent à de nombreuses espèces animales de voler. Par exemple :
 les ailes des oiseaux,
 les ailes des insectes.

 Plusieurs espèces, aussi bien végétales qu'animales, possèdent ce terme ou un dérivé dans leur nom vernaculaire :
 genêt ailé,
 requin-marteau aile blanche ;
 par analogie de forme ou de fonction :
 on qualifie d'« ailes » certaines extensions d'organes de plante, un fruit ou certaines extensions d'organes d'espèces animales comme végétales pouvant s'appliquer a toute parties de l'anatomie qui se plient en un coude ;
 en anatomie, une aile est une partie d'un organe qui se décompose en deux parties symétriques.

Techniques 

 En aéronautique,
 l'aile est la structure fournissant la portance d'un aérodyne, avion ou planeur ;
 le terme fait partie de la désignation de certains aéronefs : aile volante, aile delta, aile Rogallo.

 Par analogie de forme ou de fonction dans l'espace, on qualifie d'aile certaines parties d'objet :
 les ailes des moulins à vent sont fonctionnellement identiques aux pales des éoliennes ;
 et aussi en architecture, l'aile est un bâtiment de la construction qui est séparé du corps principal central qu'il flanque ;
 en construction, aile peut prendre diverse signification ;
 les ailes d'une automobile.

 Dans le domaine maritime,
 une aile de dérive correspondent à deux appendices latérale sur des navires servant de dérive latérale.

Autre acception (organisation sociale collective) 
Par analogie de forme, lorsque la partie qui se situe à gauche ou droite d'un groupe d'humain suivant un repère (chambre de députés, terrain de sport, champ de bataille etc) doit être désigné, on parle d'aile gauche ou d'aile droite. Ainsi une tendance d'opinion à gauche dans un mouvement politique sera qualifié d'aile gauche de ce parti, les joueurs de côté d'une équipe d'un sport collectif évoluent sur ce côté du terrain (voir ).

Dans le vocabulaire militaire, le terme d'aile désigne les unités de soldats déployées à gauche et à droite du plan de bataille ou du corps de bataille principal. Le nom d'aile est donc utilisé pour désigner des unités appartenant aux Troupes auxiliaires de l'armée romaine.

Littérature 
 Les Ailes de la nuit est roman de science-fiction de Robert Silverberg.

Saint chrétien 
 Aile de Rebais (+ 650), ou Ayeul ou Agyle, jeune noble franc, moine à Luxeuil puis abbé de Rebais ; fêté le 30 août

Patronyme 

 Roger Ailes, (1940-2017), le président de Fox News Channel et du groupe Fox Television.

Toponyme 

 .

Référence